Bupleurum antiochium är en flockblommig växtart som beskrevs av George Edward Post. Bupleurum antiochium ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
antiochium